La Troisième Force est une coalition de partis politiques français durant la Quatrième République.
 La Troisième Force était un mouvement politique des années 1930 liée à la revue Esprit.
 La Troisième Force est une union de brigades originaires de Misrata pendant la deuxième guerre civile libyenne
 En psychologie, troisième force est une appellation de l'approche humaniste.